Wheatland megye (Montana)
Wheatland megye (Kanada)